Ulica Grodzka w Bieczu
 Ulica Grodzka w Bydgoszczy
 Ulica Grodzka w Krakowie
 Ulica Grodzka w Krośnie
 Ulica Grodzka w Lublinie
 Ulica Grodzka w Radomiu
 Ulica Grodzka w Płocku
 Ulica Grodzka w Piotrkowie Trybunalskim
 Ulica Grodzka w Stargardzie
 Ulica Grodzka w Tarnowskich Górach
 Ulica Grodzka w Warszawie
 Ulica Grodzka we Wrocławiu

Grodzka